Вукасович:
 Вукасович, Душан — Народный герой Югославии.
 Вукасович, Йосип Филип — австрийский фельдмаршал-лейтенант, герой войн против Наполеона.
 Вукасович, Марко (род. 1990) — сербский и черногорский футболист, полузащитник.